Las Heras o General Las Heras pueden hacer referencia:
 a Juan Gregorio de Las Heras, militar patriota argentino de la Guerra de la Independencia Argentina.
Además, es el nombre las siguientes ciudades y divisiones administrativas:
 el departamento Las Heras, división administrativa de la provincia de Mendoza, Argentina;
 el partido de General Las Heras, división administrativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Las Heras (Mendoza), ciudad de la provincia de Mendoza, Argentina;
 Las Heras (Santa Cruz), ciudad de la provincia de Santa Cruz, Argentina;
 General Las Heras, localidad del partido de General Las Heras, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Villa General Juan G. Las Heras, localidad del partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Las Heras (Cáceres), localidad de la provincia de Cáceres, España; o
 Las Heras (San Claudio), un lugar en el municipio de Oviedo, España.
También, puede designar:
 a la Avenida General Las Heras de la ciudad de Buenos Aires;
 a General Las Heras (buque), buque tanque de la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales;
 a Las Heras (subte de Buenos Aires), estación del subte de Buenos Aires.